Братково — село в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Любомировского, с точки зрения административно-территориального деления — в Любомировский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 28 км, до центра муниципального образования Любомирово — 7,6 км. Ближайшие населённые пункты — Первино, Цибино, Толстиково.

По переписи 2002 года население — 91 человек (39 мужчин, 52 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области
 Дворянские усадьбы. Усадьба Эндоуровых в Братково 

Населённые пункты Шекснинского района